Змагання з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 19 і 20 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 19 червня о 09:51 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 19 червня о 19:14 за місцевим часом.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 20 червня о 18:02 за місцевим часом.

Примітки 

200 метрів вільним стилем (чоловіки)